Nausicaä della Valle del vento – manga pubblicato dal 1982 al 1994, scritto e illustrato da Hayao Miyazaki
 Nausicaä della Valle del vento – film d'animazione del 1984 diretto e co-scritto da Hayao Miyazaki
 Nausicaä della Valle del vento. Acquerelli di Hayao Miyazaki – artbook del 1996 scritto ed illustrato da Hayao Miyazaki

Pagine correlate 
 Nausicaa (disambigua)